Fairlight – miejscowość w Anglii, w hrabstwie East Sussex
 Fairlight – miejscowość w Nowej Południowej Walii (Australia)
 Fairlight CMI – cyfrowy sampler